Арагонская хота:
  — разновидность испанского танца Хота.
 «Арагонская хота» — симфоническая увертюра М. И. Глинки.